Az 1984. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya női 1000 méteres versenyszámát február 13-án rendezték. Az aranyérmet a keletnémet Karin Enke nyerte meg. A Magyarországot képviselő Hunyady Emese a 30. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

OR: olimpiai rekord

Jegyzetek

Források 

N01000